РВРЗ — понятие многозначное:

 РВРЗ — Рославльский вагоноремонтный завод
 РВРЗ — Разъединитель Внутренней установки Рубящего типа Заземлённый